Piotr Bednarz (1949–2009) – polski polityk, antykomunistyczny działacz NSZZ „Solidarność” z Wrocławia
 Piotr Bednarz (ur. 1972) – polski historyk z Lublina
Strony ujednoznaczniające